Соревнования по метанию молота у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 28 и 30 июня.

Призёры

Результаты

Квалификация

Финал 
Финал состоялся 30 июня 2012 года в 21:05 по местному времени.

Ссылки 
 Qualification Results
 Final Results

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012
Метание молота на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике